

Astronomia 
Cratere Manners  – cratere lunare

Musica 
Manners  – album dei Passion Pit del 2009
 Manners  – singolo del duo electro dance svedese Icona Pop del 2011

Persone 
Charles Manners, VI duca di Rutland  – politico britannico
David Manners  – attore e scrittore canadese naturalizzato statunitense
J. Hartley Manners – commediografo e attore statunitense

John Manners, V duca di Rutland  – politico britannico
Russell Henry Manners  – astronomo britannico

Altro 
Barone Manners – titolo sussidiario del Duca di Rutland